Мари́на Александровна Королёва (род. 1 апреля 1960, Москва) — журналист, радио- и телеведущая, писательница, драматург, филолог. Кандидат филологических наук.

Член Совета по русскому языку при правительстве России (до 2016 года). Председатель жюри Пушкинского конкурса для учителей русского языка стран СНГ и дальнего зарубежья. Автор еженедельной рубрики «Говорим по-русски» в «Российской газете», посвящённой русскому языку (до 2018 года).

С 2016 года профессор НИУ ВШЭ (Факультет коммуникаций, медиа и дизайна).

Биография 
Окончила Отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1990 году после аспирантуры Института иностранных языков им. М. Тореза стала кандидатом филологических наук, защитив диссертацию по психолингвистике (тема — «Психолингвистический анализ речевых автоматизмов (На материале речевых ошибок)», научный руководитель — А. М. Шахнарович).

В 1990—1992 годах — консультант по русскому языку в отделе дикторов Всесоюзного радио.

В 1992—1994 годах — ведущая новостей на радиостанции «Открытое радио», консультант по русскому языку на радиостанции «Радио России».

В 1994 году пришла на радиостанцию «Эхо Москвы» по приглашению первого главного редактора Сергея Корзуна. Начинала в качестве ведущей новостей. Информационные выпуски вела в течение 18 лет. Параллельно вела такие программы, как «Разворот» (с В. Варфоломеевым), «Особое мнение» (одновременно в эфире «Эха Москвы» и телекомпании RTVI), программу «Выбор ясен» (с известным экономистом Е. Г. Ясиным).

С 2003 года — заместитель главного редактора по кадрам. С 2005 по 2015 год руководила на радиостанции «Эхо Москвы» ежегодной практикой для студентов и стажёров.

С 1998 по 2015 год — автор и ведущая еженедельных популярных программ «Говорим по-русски» (совместно с Ольгой Северской), «Поехали» о проблемах миграции (2008—2013), а также автор и ведущая ежедневных программ «Как правильно» о русских словах и выражениях.

В разное время вела телепрограммы и рубрики о русском языке на телеканалах НТВ («Это правильно»), «Бибигон» («Говорим без ошибок»), «Культура» (эксперт программы «Правила жизни»).

В «Российской газете» с 2000 по 2018 год вела еженедельную рубрику «Говорим по-русски».

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразила своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.

1 января 2016 года ушла с «Эха Москвы» из-за разногласий с главным редактором А. А. Венедиктовым.

Муж — медик, поэт Юрий Хейфец (псевдоним Борис Берг).

Работы

Книги 
Материалы передач и колонок Марины Королёвой легли в основу трёх книг о русском языке: «Говорим по-русски с Мариной Королёвой» (М., «Слово», 2003), «Говорим по-русски правильно» (М., «Российская газета», 2007) и «Чисто по-русски» (М., студия Pagedown, 2014).

Автор романа «Верещагин (Кончерто гроссо)» (М., Астрель, 2012). В январе 2013 года роман был назван «лучшей книгой, написанной журналистом» 2012 года.

Книга  "Верещагин и другие. Роман и три пьесы для чтения" (М., ArsisBooks, 2020) 

Книга  "Чисто по-русски. Говорим и пишем без ошибок" (М., АСТ, 2022)

Пьесы 
Автор трех пьес:
 «Тополь. Хроники радио» (2005) (вошла в список десяти лучших пьес 2006 года конкурса «Действующие лица»).
 «Ник» (2007). Переведена на китайский язык, вышла в сборнике «Пьесы из России» (2014).
 «Узел» (2019). Участвует в драматургическом конкурсе «Действующие лица».

Интервью 
В рамках радиопередач «Эхо Москвы» гостями Марины Королёвой были видные деятели политики и культуры. В частности, Михаил Горбачёв, Михаил Саакашвили, Сергей Собянин, Анджей Вайда, Морис Дрюон, Андрей Звягинцев, Владимир Лукин, Александр Лебедев, Григорий Явлинский, Александр Проханов, председатель Мосгордумы Владимир Платонов, социолог Олег Яницкий, социолог Владислав Иноземцев и др.

Книги 
 
 
 Марина Королёва. «Чисто по-русски». — М.: студия Pagedown, 2014. — 512 с. — ISBN 978-5-905815-10-2
 Пьеса «Тополь» о буднях радио. В 2006 году пьеса вошла в шорт-лист Всероссийского драматургического конкурса «Действующие лица»

Премии 
 2007 — «Книга года» в номинации «Русский литературный» за книгу «Говорим правильно по-русски» (М.: Российская газета, 2007)
 2012 — премия Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за лучшую книгу журналиста 2012 года за роман «Верещагин. Кончерто гроссо»

Примечания

Ссылки 
 Бюро Марины Королёвой
 
 
 
 
 
 Колонка Марины Королёвой в «Российской газете»
 Интервью

Выпускники филологического факультета МГУ
Кандидаты филологических наук
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Преподаватели ВШЭ